Јушићи могу бити:

 Јушићи (Требиње), насељено мјесто града Требиња, Република Српска, БиХ
 Јушићи (Матуљи), насељено мјесто у општини Матуљи, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска